Vinícius Bergantin, detto Vinícius (n. 1980) – calciatore brasiliano 
 Vinícius Barrivieira, detto Vinícius (n. 1985) – calciatore brasiliano
 Vinicius Oliveira Franco, detto Vinícius (n. 1986) – calciatore brasiliano
 Vinícius Goes Barbosa de Souza (n. 1991) – calciatore brasiliano
 Vinícius Santos Silva, detto Vinícius (n. 1993) – calciatore brasiliano 
 Marcos Vinicius – chitarrista e compositore brasiliano
 Marcos Vinícius (Marcos Vinícius de Jesus Araújo, n. 1994) – calciatore brasiliano 
 Carlos Vinícius, detto Vinícius (Carlos Vinícius Alves Morais, n. 1995) – calciatore brasiliano
 Vinícius Júnior (Vinícius Paixão de Oliveira Junior, n. 2000) – calciatore brasiliano

Pagine correlate
 Marcos Vinicius